Weppach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Weppach (Krötenbach), linker Zufluss des Krötenbachs (zur Lenninger Lauter) vor Brucken, Gemeinde Lenningen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weppach (Lindach), rechter Zufluss der Lindach (zur Lenninger Lauter) in Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Weppach (Pegnitz), rechter Zufluss der Pegnitz bei Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern

Orte:
 Kloster Weppach, ehemaliges Frauenkloster in der Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Weppach (Bermatingen), Hof an der Stelle des ehemaligen Frauenklosters in der Gemeinde Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Weppachbach, linker Oberlauf des Bermatinger Bachs (zur dort noch Hintere Aach genannten Linzer Aach) bis Bermatingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Weppbach, linker Zufluss des Unterbachs (zur Prim) in Spaichingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg